

Sigle 
 German Volume Training, un metodo di allenamento coi pesi usato nel culturismo;
 Grande Viabilità Triestina, collegamento stradale transnazionale;
 Global Village Telecom, è una società brasiliana di telecomunicazioni.

Codici 
 GVT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Greenville Majors, Greenville/Majors (Texas), Stati Uniti